A Walk in the Woods (ER), aflevering van de televisieserie ER
 A Walk in the Woods (film), Amerikaanse film uit 2015